Dausa kan syfta på följande platser:

Indien 

 Dausa, ort, Rajasthan, 
 Dausa (distrikt), Rajasthan,

Indonesien 

 Desa Dausa, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar